

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Wojków – część miasta Kowary
 Wojków – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Wojków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa

Zobacz też 
 Wojkowo